Wienern steht für:

 ein Lederpflege, siehe Wiener Kalk

 Wienern (Gemeinde Helpfau-Uttendorf), Ortschaft der Gemeinde Helpfau-Uttendorf, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Wienern (Gemeinde Grundlsee), Ortslage von Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark